Plaats in Indonesië
 Tanjung Aur I (Pino), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Tanjung Aur I (Tanjung Kemuning), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu